Sylvain Lévy né le  à Andrézieux-Bouthéon (Loire), est un vidéaste web français. Depuis 2017 il propose du contenu humoristique et formateur sur l'automobile avec Pierre Chabrier sur leur chaine YouTube, Vilebrequin.

Le 24 septembre 2020, ils annoncent le lancement d'une cagnotte pour créer un Fiat Multipla de . Le premier démarrage en public de ce véhicule eu lieu à l'occasion du Mondial de l'automobile de Paris 2022.

Le 8 octobre 2022, Sylvain Lévy remporte la première édition du GP Explorer, confrontant 22 créateurs de contenu dans 11 équipes ; il représente sa chaine YouTube avec son comparse Pierre Chabrier.

Biographie 
Depuis son enfance, Sylvain Levy est passionné d'automobile. Il participe à des compétitions de kart.

En Troisième, Sylvain participe à un concours inter collège de l'option "Super Technologie" qui consistait à la création et la présentation d'un objet technique. Il remporte ce concours et devient champion de France.

Après un master en marketing obtenu en alternance en , Sylvain rejoint Paris pour travailler chez Valeo en tant que chef de produit de la gamme poids lourds. Refusant une offre de prolongation de contrat, il rejoint la concurrence, et signe un contrat en octobre 2016 chez Bosch pour y exercer la même fonction.

Il rencontre Pierre Chabrier lors d'un covoiturage pour retourner dans sa région natale. De leur passion commune pour l'automobile, la chaine YouTube Vilebrequin naît. Les deux vidéastes tournaient alors régulièrement des vidéos dans les ateliers de chez Bosch. Néanmoins, fin 2018, il est licencié, son employeur ayant découvert son autre activité qu'il juge incompatible avec son travail.

Au chômage depuis 2019, Sylvain a pour activité principale la création de contenus vidéo.

En 2022, Sylvain et Pierre sont appelés par Squeezie, vidéaste francophone au plus grand  nombre d’abonnés sur YouTube, pour participer au GP Explorer, une course de Formule 4 regroupant 22 créateurs de contenu français. Le , Sylvain Levy remporte cette course devant le streamer Depielo. Quelques jours plus tard, il tient un stand avec Pierre Chabrier au Mondial de l'automobile de Paris 2022.

Débuts sur YouTube 

Sylvain Lévy se lance sur YouTube avec Pierre Chabrier en 2017 sous le nom Vilebrequin où ils proposent du contenu automobiles (essais, guides achat, expériences...). Leur chaine se fait connaitre et leur popularité grandit alors progressivement. Des vidéos évolutions du projet contribuèrent à leur popularité.

Notes et références 

Vidéaste web français
Personnalité liée au secteur de l'automobile
Vidéaste web humoristique
Naissance en juin 1993
Naissance dans la Loire